Чемпионат Европы по кёрлингу 1999 состоялся в городе Шамони (Франция) с 4 по 11 декабря 1999 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 16 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Дании; третье место заняла сборная Финляндии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняли сборная Швейцарии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2000. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Было принято решение, что начиная со следующего чемпионата Европы 2000 будет изменено количество мест в группе «А» — с 12 на 10 у мужчин и с 12 на 8 у женщин.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2000; на чемпионате Европы 2000 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2000 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2000; на чемпионате Европы 2000 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 2000 примут участие в турнире группы А.

Примечания 

1999
Международные соревнования по кёрлингу во Франции
Чемпионаты Европы во Франции
Спорт во Франции в 1999 году
Декабрь 1999 года
Международные спортивные соревнования в Шамони
кёрлинг